Ойконим

 Карангит — прежнее название села Пшеничное в Нижнегорском районе Крыма.
 Карангит — прежнее название исчезнувшего села Раздольное в Джанкойском районе Крыма.
 Карангит-Ойрат — прежнее название села Тимирязево в Джанкойском районе Крыма.
 Карангит — одно из двух сёл, образовавших исчезнувшее село Черноморское в Ленинском районе Крыма.